Аллегре () — французская фамилия. Известные носители:

 Аллегре, Ив (1907—1987) — французский кинорежиссёр, младший брат М. Аллегре.
 Аллегре, Катрин (род. 1946) — французская киноактриса, дочь И. Аллегре и С. Синьоре.
 Аллегре, Марк (1900—1973) — французский кинорежиссёр.
 Аллегре, Эмиль (1907—1990) — участница Французского Сопротивления.